

Osoby 
 Krates z Teb – grecki filozof
 Krates z Aten – grecki filozof
 Krates z Mallos –  grecki bibliotekarz i gramatyk
 Krates z Tarsu – grecki filozof